Mieczniki – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim,
 mieczniki – inaczej włóczniki, ryby z rodziny włócznikowatych,
 mieczniki – inaczej miecznikowate (Conocephalidae lub Conocephalinae) – owady z rzędu prostoskrzydłych.

Zobacz też 
 Miecznik